Dit artikel geeft een overzicht van FC VVV in het seizoen 1984/1985.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eerste divisie

KNVB-beker

Statistieken

VVV, FC
 1984/85